Појам Хилдегард може да се односи на:

 Хилдегард од Баварске
 Хилдегард од Винцгауа
 Хилдегарда Бингенска
 Хилдегард (ТВ филм)